Тототла има више значења:

 Тототла (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тототла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тототла (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику